Кокос може да се отнася за:

 Кокосова палма (Cocos nucifera) или свързаните с нейния плод –
 Кокосов орех:
 Кокосово масло
 Кокосово мляко
 Кокосова вода

Топоними 
 Кокос – град и община в Бразилия, щата Баия
 Кокос – костарикански остров в Тихия океан
 Кокосова плоча – тектонска плоча в Тихия океан
 Кокосови острови – австралийски острови в Индийския океан

Вижте също 
 Копра